Blaton ist
 ein Ort der belgischen Gemeinde Bernissart

Blaton ist der Familienname folgender Personen:
 Evelyne Blaton (* 1961), belgische Springreiterin
 Jean Blaton (1929–2020), belgischer Automobilrennfahrer und Musiker
 Michel Blaton (* 1967), belgischer Springreiter